Verdades ocultas puede referirse a:
Verdades ocultas (2005), película dirigida por Baltasar Kormákur.
Verdades ocultas (2017), telenovela chilena transmitida por el canal Mega.